Зверковский — фамилия.

Известные носители 
 Зверковский, Валентин (1786—1859) — польский публицист.
 Зверковский, Леонид Васильевич (род. 1930) — начальник ГУ ГАИ МВД СССР, генерал-лейтенант.